Кубок Бразилии по футболу 2022 () — 34-й розыгрыш Кубка Бразилии. Турнир начался 22 февраля, ответная финальная игра запланирована на 19 октября 2022 года.

В турнире принимают участие 92 команды (70 клубов, пробившихся через чемпионаты штатов; 10 клубов, отобранных согласно рейтингу КБФ; победитель «Кубка Нордесте»; победитель «Кубка Верди»; чемпион Серии В; а также 9 участников Кубка Либертадорес 2022).

Победитель турнира получит путёвку в Кубок Либертадорес 2023 и сыграет в Суперкубке Бразилии 2023 с победителем Серии А 2022.

Формат 
Турнир состоит из 7 этапов. В первом приняли участие 80 команд, из которых половина прошла во второй этап, а затем 20 победителей своих пар отправились в третий этап. Там к ним добавились оставшиеся 12 команд (победители кубков, победитель Серии В и участники Кубка Либертадорес). Первые два этапа разыгрывались в один круг (если в основное время фиксировалась ничья, дальше проходила команда, занимающая более высокое место в рейтинге КБФ), начиная с третьего — по системе в два матча (дома и в гостях).

Расписание 
Расписание этапов и матчей следующее:

Из-за большого количества матчей в первых трёх этапах расписание встреч растягивается на несколько недель.

Первый этап 
 — команда прошла в следующий этап благодаря более высокому рейтингу КБФ.

Второй этап

Третий этап

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Бомбардиры 
  Херман Кано («Флуминенсе») — 5 голов
  Лусиано («Сан-Паулу») — 4 гола
  Вина («Сеара») — 4 гола
  Эду («Крузейро») — 4 гола

Примечания

Ссылки 
 Кубок Бразилии 2022 на сайте КБФ

Кубок Бразилии по футболу
Национальные футбольные кубки в сезоне 2021/2022